Drugi sezon rozgrywek Polskiej Hokej Ligi był rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 roku. Była to 58. edycja ekstraligi, w której drużyny walczyły o mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie.

W sezonie 2014/2015 wystąpiło dziesięć klubów, o jeden więcej niż w poprzednim. Beniaminkami były drużyny Orlika Opole oraz Naprzodu Janów. W PHL nie zagrał zespół 1928 KTH Krynica, który nie otrzymał licencji. Tytułu mistrza Polski bronił Ciarko PBS Bank KH Sanok. Przed startem sezonu 2014/2015 po raz pierwszy w historii rozegrano mecz o Superpuchar Polski, w którym Cracovia pokonała Ciarko PBS Bank KH Sanok 6:4.

Po rozegraniu 36 kolejek sezonu zasadniczego w tabeli prowadził GKS Tychy z dorobkiem 82 punktów. Następnie liga została podzielona na dwie grupy: silniejszą, w której grało sześć zespołów z miejsc 1-6 oraz grupę słabszą, w której rywalizowały drużyny z miejsc 7-10. W grupie silniejszej zwyciężyła drużyna JKH GKS Jastrzębie, która została mistrzem sezonu zasadniczego i do rywalizacji play-off przystąpiła z pierwszego miejsca. Z grupy słabszej do play-ff awans uzyskały Orlik Opole i Naprzód Janów. Polonia Bytom i GKS Katowice zakończyły sezon. W półfinale play-off Jastrzębie pokonało Podhale 4:1, a GKS Tychy zwyciężył KH Sanok 4:2. W finale rozgrywanym do czterech zwycięstw zwyciężyła drużyna GKS Tychy pokonując JKH GKS Jastrzębie 4:2. Był to drugi w historii klubu tytuł Mistrza Polski.

Spotkania PHL były transmitowane w telewizji TVP Sport. Łącznie z meczów sezonu zasadniczego przeprowadzono dziesięć transmisji. Mecze relacjonowane był również przez telewizje internetowe. Pod względem frekwencji PHL zajęła 17 miejsce na 18 sklasyfikowanych lig z Europy i Azji ze średnią frekwencją na mecz wynoszącą 796 widzów.

Najlepszym strzelcem całego sezonu był zawodnik Podhala Nowy Targ Damian Kapica, który zdobył 31 bramek. Najlepiej asystującym oraz najlepiej punktującym graczem okazał się Petr Šinágl z Sanoka.

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2013/2014 
Po zakończeniu sezonu 2013/2014 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna Ciarko PBS Bank KH Sanok. Po raz pierwszy w historii rozgrywek nie przewidziano degradacji najsłabszego zespołu do I ligi.

Zgłoszenia klubów 
W lipcu 2014 roku zarząd PZHL poinformował o podpisaniu umowy z PHL spółka z o.o. na zarządzanie ligą zawodową w hokeju na lodzie. Spółka będzie organizatorem rozgrywek w kolejnych trzech sezonach. Zgodnie z zapisami umowy uprawnione do gry w sezonie 2014/2015 będą kluby, które brały udział w rozgrywkach sezonu 2013/2014, a także uzyskały awans z rozgrywek pierwszej ligi – pod warunkiem spełniana wymogów licencyjnych. W lipcu 2014 roku licencję na występy w PHL w sezonie 2014/2015, jako pierwszy otrzymał JKH GKS Jastrzębie. W dniu 1 sierpnia licencję otrzymały GKS Tychy i Naprzód Janów. Kolejne trzy kluby tj. Cracovia, KH Sanok i Unia licencje uzyskały 11 sierpnia. Z kolei Polonii Bytom, Podhalu Nowy Targ oraz Orlikowi Opole licencję przyznano 22 sierpnia. Na tym samym posiedzeniu podjęto decyzję o nieprzyznawaniu licencji klubowi 1928 KTH Krynica. Jako ostatni licencję na grę w PHL otrzymał 29 sierpnia HC GKS Katowice.

Na początku września 2014 roku chęć udziału w rozgrywkach PHL w sezonie 2014/2015 wyraziły władze ukraińskiego klubu Łewy Lwów. Władze PZHL odmówiły jednak klubowi przyjęcia do PHL w sezonie 2014/2015.

Informacje o klubach 

Zmiany
 Pierwotnie trenerem drużyny z Sanoka był Tomasz Demkowicz. Po trzech meczach, które ten zespół rozegrał awansem, jeszcze przed oficjalnym terminem inauguracji ligi, 23 września 2014 nowym trenerem został Miroslav Fryčer.
 Początkowo trenerem drużyny Unii Oświęcim był Słowak Peter Mikula. Po rozegraniu trzech kolejek 30 września 2014 roku, jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Jego następcą został mianowany Josef Doboš.
 Od początku sezonu trenerem drużyny HC GKS Katowice był Maksymilian Lebek. 3 listopada 2014 roku jego następcą został mianowany Słowak Róbert Spišák.

Składy i transfery 
Kluby mogły dokonywać transferów do 31 stycznia 2015 roku, po tej dacie zostało zamknięte okienko transferowe. Najwięcej bo 27 zawodników wzmocniło drużynę HC GKS Katowice. Najmniej bo 8 graczy zakontraktowała drużyna MMKS Podhale Nowy Targ. Kluby podpisały kontrakty z 83 obcokrajowcami w tym: 20 z Czech, 16 ze Słowacji, po 10 z Kanady, Rosji i z Ukrainy, 8 ze Stanów Zjednoczonych, 3 z Finlandii, po 1 z Białorusi, Francji, Łotwy, Litwy, Japonii i Nowej Zelandii.

Spośród sześciu najlepszych drużyn sezonu 2014/2015 najwięcej wychowanków w składzie miała drużyna MMKS Podhale Nowy Targ. Grało w niej 22 macierzystych zawodników. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Sanoka z 15 wychowankami. O jednego mniej miała w składzie Unia Oświęcim. Odpowiednio 9 i 5 wychowanków grało w Jastrzębiu i Tychach. Z kolei żadnego hokeisty wyszkolonego we własnym klubie nie miała drużyna Cracovii.

W poniższej tabeli uwzględniono wszystkich wychowanków polskich klubów występujących w sezonie 2014/2015. Najwięcej graczy było wychowankami Podhala Nowy Targ, Unii Oświęcim, a także KH Sanok i Orlika Opole.

Ciarko PBS Bank KH Sanok

ComArch Cracovia

GKS Tychy

HC GKS Katowice

JKH GKS Jastrzębie

MMKS Podhale Nowy Targ

MUKS Naprzód Janów

MUKS Orlik Opole

TMH Polonia Bytom

TH Unia Oświęcim 

Legenda:
      = Zawodnik dołączył do klubu w trakcie sezonu      = Zawodnik odszedł z klubu w trakcie sezonu

Lodowiska 
Spośród uczestników największym lodowiskiem w Ekstralidze pod względem pojemności jest obiekt Unii Oświęcim, który może pomieścić 5000 widzów. Natomiast najmniejszym lodowiskiem dysponuje Naprzód Janów. Wszystkie lodowiska są wyposażone w niezbędne zaplecze oraz spełniają wymogi rozgrywek międzynarodowych.

Media i transmisje 
Prawa transmisyjne do spotkań PHL w sezonie 2014/2015 posiadała stacja telewizyjna TVP Sport, nadająca przekaz z meczów ligowych od 2006 roku (obecne porozumienie przewiduje transmisje do 2016 roku). Transmisje ze spotkań ligowych prowadzone są również za pomocą internetu przez stacje internetowe Małopolska TV, esanok.pl, TVPodhale, JastrzębieOnline, Śląskie.TV oraz ptsportowa.pl.

W sezonie zasadniczym TVP Sport przeprowadziła dziesięć transmisji ze spotkań ligowych. W fazie play-off stacja ta transmitowała piętnaście spotkań na żywo. W ramówce znalazły się trzy spotkania ćwierćfinałowe, sześć półfinałowych oraz sześć meczów finałowych.

Sezon zasadniczy 
Przed startem nowego sezony Polski Związek Hokeja na Lodzie podpisał umowę ze spółką Polska Hokej Liga Sp. z o.o. na utworzenie ligi zawodowej i zarządzanie nią przez okres trzech lat. Przedstawiciele Zarządu PZHL 6 czerwca 2014 roku odbyli w Sosnowcu konsultacje z klubami najwyższej klasy rozgrywkowej, podczas których omówiono system i zasady rozgrywek Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2014/2015. Na konferencji prasowej w Tychach władze PZHL poinformowały, że sezon ligowy rozpocznie się 26 września 2014 roku. Terminarz rozgrywek został opublikowany 25 sierpnia.

Sezon zasadniczy oficjalnie rozpoczął się 26 września 2014 roku, jednak w związku z występami drużyny Ciarko PBS Bank KH Sanok w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego w dniach 14, 19 i 21 września klub ten rozegrał trzy ligowe spotkania awansem. Kluby w sezonie zasadniczym rozegrały 36 kolejek ligowych w ramach czterech rund spotkań. Najlepszą drużyną sezonu zasadniczego został GKS Tychy, który zdobył w ligowej tabeli 82 punkty. Wygrał 27 meczów, a 9 przegrał. Drugie miejsce zajął zespół Ciarko PBS Bank KH Sanok, który zgromadził 80 punktów. Zwyciężył w 26 spotkaniach, a w 10 został pokonany. Najsłabszą drużyną był HC GKS Katowice. Klub z Katowic zdobył 3 punkty. Wygrał 1 mecz, a przegrał 35.

Najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego w klasyfikacji kanadyjskiej był grający w Sanoku Kanadyjczyk Jordan Pietrus. Za zdobycie 24 goli i 33 asyst uzyskał 57 punktów. Na drugim miejscu sklasyfikowany został również gracz Sanoka Czech Petr Šinágl, który strzelił 17 bramek i asystował przy 36. Łącznie zdobył 53 punkty. Trzecie miejsce zajął Leszek Laszkiewicz. Napastnik Jastrzębia zdobył 16 goli i 31 asyst i uzyskał łącznie 47 punktów.

Po dwóch rundach sezonu zasadniczego, zespoły z miejsc 1–3. (Sanok, Jastrzębie, Tychy) zakwalifikowały się bezpośrednio do półfinałów Pucharu Polski. Zespół z miejsca 4. Cracovia rozegrał dwa spotkania z PKH Stoczniowiec 2014 Gdańsk. Obydwa spotkania wygrała Cracovia i awansowała do półfinału.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego liga została podzielona na dwie grupy: silniejszą, w której grało sześć zespołów z miejsc 1-6 oraz grupę słabszą, w której rywalizowały drużyny z miejsc 7-10.

Superpuchar Polski 
Po raz pierwszy w historii władze ligi zorganizowały mecz o Superpuchar Polski w hokeju na lodzie, do którego kwalifikację uzyskały mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski z ubiegłego sezonu. Mecz odbył się 9 września 2014 roku w Arenie Sanok. Zwyciężyła drużyna Cracovii, która pokonała Ciarko PBS Bank KH Sanok 6:4. Spotkanie oglądało 2500 widzów.

Terminarz i wyniki

Tabela sezonu zasadniczego 
Tabela zaktualizowana na dzień 18 stycznia 2015 roku po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Awans do Grupy Silniejszej,      = Awans do Grupy Słabszej.

Statystyki sezonu zasadniczego 
Statystyki zaktualizowane na dzień 20 stycznia 2015 roku po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Zawodnicy z pola łącznie

Obrońcy

 Pozostałe

 Bramkarze
Dotyczy golkiperów, którzy rozegrali co najmniej połowę z 36 meczów rundy zasadniczej.

Grupa Silniejsza

Terminarz i wyniki

Tabela 
Tabela po zakończeniu fazy zasadniczej.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Awans do play-off.

Grupa Słabsza

Terminarz i wyniki

Tabela 
Tabela zaktualizowana po zakończeniu fazy zasadniczej

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = awans do play-off,      = koniec gry w tym sezonie.

Faza play-off 
W fazie play-off będzie uczestniczyć osiem zespołów. Pary ćwierćfinałowe ustala się według klucza miejsc uzyskanych w tabeli po sezonie regularnym: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Rywalizacje ćwierćfinałowa i o trzecie miejsce są toczone do trzech wygranych meczów, zaś półfinały i finał są rozstrzygane do czterech zwycięstw.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego zespoły grupy silniejszej i dwie najlepsze drużyny grupy słabszej awansowały do ćwierćfinałów, które rozegrały według klucza: zespół z 1. miejsca vs. zespół z 8. miejsca (1. para), 4. z 5. (2. para), 2. z 7. (3. para) oraz 3 z 6 (4. para). Rywalizacja odbywała się do trzech wygranych. Następnie w półfinałach wygrany zespół z 1. pary grał z wygranym z 2. pary, a wygrany z 3. pary walczył z wygranym z czwartej (rywalizacja do 4 zwycięstw). W finale gra toczyła się do 4 zwycięstw, a w meczu o brązowy medal do dwóch.

Rywalizacja o medale

Finał

Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2014/2015

Indywidualne osiągnięcia 
 Najskuteczniejszy bramkarz sezonu zasadniczego:
 Najskuteczniejszy obrońca sezonu zasadniczego:
 Najskuteczniejszy napastnik sezonu zasadniczego:
 Król strzelców sezonu zasadniczego:
 Najwięcej asyst w sezonie zasadniczym:
 Zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej w sezonie zasadniczym:
 Najwięcej minut kar w sezonie zasadniczym:
 Król strzelców play-off:
 Najwięcej asyst w play-off:
 Zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej w play-off:
 Najwyższa frekwencja:

Końcowa kolejność

Przypisy 

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie